Slovo dráždivost může znamenat

negativní působení subjektu
 v běžné řeči – dráždit znamená svádět (dráždí mě to), provokovat  (dráždivé téma) nebo trápit (dráždivý kašel)
 v chemii – dráždivé látky narušující živou tkáň
míra odpovědi na subjekt
 v dráždivost (biologie) – odpovídání na vnější stimuly (např. položka v definici života)
 sexuální dráždivost – fyzická reakce na sexuálně expresivní materiál 
 v kardiologii – míra stahování srdce na popud 
 v psychologii – míra emoční odpovědi na určitou újmu